Voetbal
 Al-Hilal (Saoedi-Arabië) - Saoedi-Arabië
 Al-Hilal Club (Omdurman) - Soedan
 Al-Hilal SC (Al-Ubayyid) - Soedan
 Al-Hilal FC (Juba) - Soedan
 Al-Hilal FC (Wau) - Soedan
 Al-Hilal SC (Benghazi) - Libië

Basketbal
 Al-Hilal (basketball) - Saoedi-Arabië
 Al-Hilal Tunis - Tunis, vrouwenclub